Arizona steht für:

 Arizona, ein Bundesstaat, im Südwesten der Vereinigten Staaten, trägt den Beinamen Grand Canyon State, Hauptstadt Phoenix

 (793) Arizona, 1907 dort entdeckter Asteroid
 Arizona Canal, Kanal im Maricopa County, Arizona
 Arizona Cross Cut Canal, Kanal im Maricopa County, Arizona
 Arizona Ditch, Kanal im Kern County, Kalifornien
 Arizona Island, Insel im Teton County, Wyoming
 Arizona Jim Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Arizona Lake, See im Valdez-Cordova, Alaska
 Arizona Magma Mine, Mine im Mohave County, Arizona
 Arizona Mine, Mine im Sierra County, Kalifornien
 Arizona, eine Schlangengattung, siehe Arizonanatter
 S. enterica ssp. arizonae, eine Subspezies der Bakteriengattung Salmonella
 Arizona (Schiff, 1858), ein US-amerikanisches Dampfschiff
 Arizona (Schiff, 1879), ein Passagierschiff
 USS Arizona (BB-39), ein US-amerikanisches Schlachtschiff
 Arizona (Band), eine US-amerikanische Indietronic-Band
 Arizona Beverage Company, Hersteller von Erfrischungsgetränken

Filme:
 Arizona (1913), US-amerikanischer Western
 Arizona (1918), US-amerikanische Komödie
 Arizona (1931), US-amerikanischer Western
 Arizona (1940), US-amerikanischer Western
 Arizona, Alternativtitel des Films Die gebrochene Lanze (1954)
 Arizona (1984), mexikanisches Action-Drama
 Arizona Dream, US-amerikanisch-französischer Film (1993)
 Arizona (2004), US-amerikanisches Filmdrama
 Glückliche Reise – Arizona, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1993)

Arizona ist der Künstlername von:
 Maud Arizona (1888–1963), österreichisch-tschechoslowakische Schaustellerin und Varieté-Star

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arizona (Louisiana), im Claiborne Parish
 Arizona (Nebraska), im Burt County
 Arizona (Texas), im Walker County
 Arizona City, im Pinal County, Arizona
 Arizona Sun Sites, im Cochise County, Arizona
 Arizona Village, im Mohave County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Arizona Academy-North Hall and South Hall, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 93000813
 Arizona Army National Guard Arsenal, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 10000108
 Arizona Bank and Trust, in Safford, Arizona, ID-Nr. 87002557
 Arizona Citrus Growers Association Warehouse, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002043
 Arizona Compress & Warehouse Co. Warehouse, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002044
 Arizona Daily Star Building, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 02000033
 Arizona Hotel, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 03000902
 Arizona Inn, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 88000240
 Arizona Lumber and Timber Company Office, in Flagstaff, Arizona, ID-Nr. 86000900
 Arizona Methodist Church, in Arizona, Louisiana, ID-Nr. 83003608
 Arizona Orange Association Packing House, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002045
 Arizona Pioneers' Home, in Prescott, Arizona, ID-Nr. 95001363
 Arizona Rancho, in Holbrook, Arizona, ID-Nr. 97001210
 Arizona State Capitol Building, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 74000455
 Arizona State Hospital Building, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 09000510
 Arizona-Sonora Manufacturing Company Machine Shop, in Nogales, Arizona, ID-Nr. 85001851

Siehe auch:
 Arizona Creek
 La Arizona